Lembe peut désigner :
 la Lembe, un cours d'eau en Suisse ;
 Lembe-Yezoum, une commune du Cameroun ;
 Lembe, un village du Cameroun dans la localité d'Ayos ;
 Olive Lembe di Sita (1975-), une personnalité congolaise, épouse du président Joseph Kabila.